Сочи 1983 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.

Турнир состоялся в августе 1983 г.

В турнире участвовали 15 шахматистов: 10 советских (6 гроссмейстеров и 4 международных мастера) и 5 иностранцев (3 гроссмейстера и 2 международных мастера).

Турнир проходил в упорной борьбе и распределение мест сопровождалось дележами. Только проваливший турнир румынский гроссмейстер М. Шуба единолично занял последнее место. Победители турнира А. В. Вайсер и Е. Э. Свешников опередили ближайших преследователей на 1½ очка. О плотности турнирной борьбы также говорит то, что участники, участвовавшие в дележе 3—4 мест, опередили аутсайдера турнира всего на 2 очка.

На турнире была установлена норма международного гроссмейстера. На этот раз никто из международных мастеров не смог добиться повышения в звании.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1983 год в шахматах
Август 1983 года
Спорт в России в 1983 году
1983 год в Краснодарском крае